The Loft steht für:

 The Loft (Film), US-amerikanisch-belgischer Film aus dem Jahr 2014
 The Loft (britische Band), britische Band von 1980–1984, 2006 
 The Loft (dänische Band), dänische Band, gegründet 1997 

Siehe auch:
 Loft